«Заговор» — телефильм по мотивам романа американских журналистов Флетчера Нибела и Чарльза Бейли  (1962).

Сюжет 
О вымышленных событиях, которые могли бы произойти в 1974 году в США. Высшие чины Пентагона готовят заговор против Президента Лимена с целью захвата власти. Об этом становится известно сторонникам президента, которые намечают контрмеры. Но спасти Лимена все же не удается...

В ролях 
 Павел Массальский - Джордан Лимен, президент США
 Валентин Гафт - Кейси Джикс, полковник, начальник объединенного штаба
 Григорий Аннапольский - Рэй Кларк, сенатор
 Владимир Муравьев - Крис Тодд, министр финансов
 Ирина Гошева - Эстер Тауссон, секретарь президента США
 Галикс Колчицкий - Арт Корвин, начальник охраны президента США
 Юрий Пузырев - Гендерсон, полковник
 Ирина Мирошниченко - Шу Холбрук, работница телевидения, бывшая любовница Кейси Джикса
 Маргарита Юрьева - Мардж, жена Кейси Джикса
 Юрий Леонидов - Фред Пренсис, сенатор
 Лев Иванов - Джеймс Скотт, генерал ВВС, председатель комитета начальников штабов

Библиография 
 Аннапольская С. И., «Акватория любви», 2001 год, из-во «Звонница»

Фильмы СССР 1971 года